Prádena del Rincón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Prádena del Rincón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Prádena del Rincón är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Prádena del Rincón. Runt Prádena del Rincón är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Buitrago del Lozoya,  km sydväst om Prádena del Rincón. I omgivningarna runt Prádena del Rincón 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid